Jarad ist ein männlicher Vorname, der insbesondere in Nordamerika und Australien auftritt und sich vom im englischen Sprachraum gebräuchlichen männlichen Vorname hebräischer Herkunft Jared, dessen Bedeutung in etwa „Abstammung, Herkunft“ (engl. descent) ist, ableitet.

Bekannte Namensträger 
 Jarad Bourassa (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Jarad Klein (* 1981), US-amerikanischer Politiker
 Jarad Kohlar, australischer Triathlet und Multisportler
 Jarad Maxwell Rooke (* 1981), australischer Australian-Rules-Football-Spieler, siehe Max Rooke
 Jarad van Schaik (* 1988), US-amerikanischer Fußballspieler

Des Weiteren ist Jarad der Familienname von:
 Khalaf Muhammad al Jarad, syrischer Diplomat und Botschafter

Siehe auch 
 Jared

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Englischer Personenname